Saint-Apollinaire kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Apollinaire-de-Rias, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Apollinaire, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Apollinaire, Hautes-Alpes, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Kanada 

 Saint-Apollinaire (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 

Robotskapade Kanadaförgreningar